У найближчі роки нас чекає комп'ютерна революція. Закон Мура — подвоєння потужності комп'ютерів раз на два роки — втратить актуальність через кілька років. Транзистори вже довели до розміру в 14 нанометрів. Максимально можлива теоретична межа — 10 нанометрів (після чого електрони почнуть просочуватися крізь шар товщиною в кілька атомів) — такі чипи з'являться приблизно у 2020 році. А потім відбудеться або катастрофа для всієї галузі (і світової економіки), або технології зроблять крок далі — і почнеться ера квантових комп'ютерів (його продуктивність в тисячі разів перевершує звичайні ПК), що дозволяють прискорити обчислення в рази. Другий сценарій більш ймовірний, адже перші моделі таких комп'ютерів вже є у продажу.
 Ще більш важлива подія — інформаційний вибух, початок якого ми відчуваємо вже зараз. Сьогодні ми тільки входимо в епоху великих даних (накопичення та обробки вражаючої кількості інформації). Якщо сьогодні ми говоримо про ексабайти інформації (в мільйон разів більше терабайта), то до 2016 року ми будемо оперувати вже зетабайтами даних (у тисячу разів більше ексабайта). За останні роки людство накопичило більше знань, ніж за всю свою історію. А швидкість обміну знаннями виросла в тисячі разів і продовжує зростати. Саме цей фактор дає підстави говорити про те, що в найближчі десятиліття відбудуться фундаментальні відкриття в галузі науки і техніки. За ступенем впливу це можна порівняти з епохою Великих географічних відкриттів.
 Процесори стануть настільки дешевими й мікроскопічними, що їх будуть вбудовувати в усі побутові предмети (вони стануть «розумними»). Сам світ буде покритий глобальною інформаційною павутиною, з якою ми будемо взаємодіяти за допомогою гаджетів. Це буде дивний світ — суміш справжньої і віртуальної реальності. Спеціальні контактні лінзи дозволять бачити перед собою не тільки реальний світ, а й накладені на нього віртуальні зображення. Телефон, годинник, МРЗ-плеєр, навігатор стануть лише іконками, відображеними на лінзі. Усе це різко змінить уявлення людини про робоче місце, торгівлю, туризм, розваги. За допомогою віртуальних образів можна буде змінити картину світу в буквальному сенсі слова — кольори предметів, інтер'єр і навіть зовнішній вигляд вулиці.
 Уже сьогодні в медицині застосовуються високі технології, наприклад, винайдені капсули-телекамери, які треба проковтнути, і вони запишуть все, що відбувається в організмі. У майбутньому з'являться запрограмовані хімічні «бомби», які будуть точково бити по пухлинах, не отруюючи розташовані поряд здорові тканини. Новий підхід до лікування — боротися з хворобами ще до того, як вони з'явилися. У кожній ванній буде встановлено більше датчиків, ніж в сучасній лікарні, і вони зможуть без зусиль виявити ракові клітини за кілька років до виникнення пухлини (половина всіх випадків раку пов'язана з мутацією гена p53, яку можна виявити за допомогою діагностичного обладнання). Далі — більше. У майбутньому генна терапія зможе вилікувати всі або майже всі з 5000 відомих генетичних захворювань. До середини століття вчені перейдуть від «простого» ремонту генів до їх покращання. Людей будуть конструювати за образом і подобою відомих спортсменів та героїв бойовиків, або почнуть створювати нові істоти з набором ідеальних якостей — наприклад, безстрашних силачів, здатних розвивати скажені швидкості. Також вчені навчаться сповільнювати процес старіння за допомогою різних методів: це і терапія стовбуровими клітинами, і вирощування «запчастин» для людського тіла, і генна терапія для «ремонту» старіючих генів. Людина зможе жити до 150 років і навіть довше. До 2100 р., можливо, вчені навчаться звертати назад процеси старіння за допомогою активізації механізмів відновлення клітини, і тоді тривалість життя людини зросте в кілька разів. Наступний крок — безсмертя. Перенаселення при цьому не відбудеться — зростання населення зупиниться на позначці близько 9 млрд людей. Зараз у сім'ях планують не більше трьох дітей (частіше двох), а чим багатша країна, тим пізніше і менше жінки народжують.
 До середини століття в нашому світі буде повно роботів, причому ми не будемо їх навіть помічати: вони будуть замасковані під змій, комах і павуків, що виконують різні завдання. Це будуть модульні роботи, здатні змінювати форму залежно від завдання, а управляти ними будуть суперкомп'ютери за допомогою бездротового зв'язку. А ось чи з'являться роботи-андроїди на кшталт «Термінатора»? Це питання пов'язане з питанням розробки штучного інтелекту. Ще не вдається навчити комп'ютери вирішувати два ключові завдання, які людський мозок виконує автоматично, без жодних зусиль: розпізнавання образів і керування здоровим глуздом. Більш вірогідним є сценарій, за яким люди будуть замінювати частини тіла на механічні для збільшення фізичних можливостей.

Примітки

Див. також 
 Футурологія
 Міхіо Каку

Футурологія